Leksell ist der Familienname folgender Personen:

 Lars Leksell (1907–1986), schwedischer Neurochirurg
 Victor Leksell (* 1997), schwedischer Popsänger

Siehe auch:
 Lexell